Informática
 Comutador (redes), também conhecido como "switch"
 Nintendo Switch, console híbrido da Nintendo

Música
 Switch (álbum), de INXS
 "Switch" (canção), gravada por Iggy Azalea
Cinema
 Switch (filme de 1991), dirigido por Blake Edwards
 Switch (filme de 2011), produção francesa
 Switch (filme de 2013), produção chinesa
Sexualidade

 Switch (BDSM)

Desambiguação